Москва је други најнасељенији град Европе, у којем живи мања популација етничких мањина. Према попису из 2010. године, 91,6% становништва чине Руси.

Статистика 
Према Руском попису становништва из 2010. године, топ 20 етничких група су:

Референце 

Московљани
Москва
Историја Москве